Die Syed Modi International 2018 im Badminton fanden vom 20. bis zum 25. November 2018 im Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
 H. S. Prannoy (1. Runde)
 Sameer Verma (Champion)
 Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
 Misha Zilberman (zurückgezogen)
 Lu Guangzu (Finale)
 Sourabh Varma (1. Runde)
 Sitthikom Thammasin (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 P. V. Sindhu (zurückgezogen)
 Saina Nehwal (Finale)
 Sayaka Takahashi (zurückgezogen)
 Han Yue (Champion)
 Zhang Yiman (Viertelfinale)
 Dinar Dyah Ayustine (Viertelfinale)
 Li Xuerui (Halbfinale)
 Rituparna Das (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (zurückgezogen)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (1. Runde)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Viertelfinale)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Halbfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (1. Runde)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Halbfinale)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Champions)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (Finale)
 Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (Halbfinale)
 Vivian Hoo Kah Mun / Yap Cheng Wen (2. Runde)
 J. Meghana / Poorvisha Ram (1. Runde)
 Ni Ketut Mahadewi Istarani / Virni Putri (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Pranav Chopra / Siki Reddy (1. Runde)
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (2. Runde)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (zurückgezogen)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Finale)
 Alfian Eko Prasetya / Marsheilla Gischa Islami (Halbfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Ashwini Ponnappa (Halbfinale)
 Nipitphon Puangpuapech / Savitree Amitrapai (Viertelfinale)
 Tontowi Ahmad / Della Destiara Haris (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Lucknow